Елеусизов:
 Елеусизов, Каиркожа Жумагалиевич — казахстанский государственный деятель. Аким Актобе (2002 года — 2004 года).
 Елеусизов, Мэлс Хамзаевич — казахстанский общественный деятель, эколог. Кандидат в президенты Казахстана на выборах 2005 и 2011 годов.